Протоко́л (; от  «первый» +  «клей») изначально — документ, фиксирующий какое-либо событие, факт или договорённость. В дальнейшем семантика этого слова значительно расширилась.
Документ, фиксирующий порядок: проведения (лечения, дипломатической встречи, собрания и пр.); действий для достижения цели (прихода к власти и др.); взаимодействия различных структур, субъектов, устройств и т.п..

В историческом документоведении 
 Протокол — лист, приклеенный к эльвитуту свитку папируса, с титульной информацией (дата написания, имя писателя) и кратким содержанием свитка.

В юриспруденции и делопроизводстве 
 Протокол — запись в определённом формате, фиксирующая некие произошедшие (или происходящие) события, например: полицейский протокол происшествия, допроса и др. следственных действий; протокол официальной встречи (Протокол Манинга).
 Протокол собрания — официальный письменный документ, отражающий ход общественного собрания, судебного слушания и принятые решения.
 Протокол соревнования — официальный письменный документ спортивного соревнования отражающий его ход и результаты.
 Протокол разногласий — документ, разрабатываемый в процессе согласования условий договора.

В сфере международных отношений 
 Протокол — одно из названий международных договоров (например, Киотский протокол) или приложений к ним (например, Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и СССР).
 Протокол — исторически сложившийся и культурологически обусловленный свод правил и предписаний, в соответствии с которым регламентируется и регулируется порядок официальных церемоний и мероприятий (переговоры, подписание двусторонних документов), официальная переписка, форма одежды и т. д., например: дворцовый, придворный протокол.
 Дипломатический протокол — совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представительствами, официальными лицами в международном общении.

В информатике 
 Протокол передачи данных — стандарт, описывающий правила взаимодействия функциональных блоков при передаче данных

 Протоколы тайного голосования — описание взаимодействия избирателей и избирательного комитета при электронном тайном голосовании

В медицине 
 Протокол диагностики и лечения — систематически разработанный план лечения того или иного заболевания (например, Милуокский протокол).

Названия отдельных произведений 
 «Протокол» — американская комедия Герберта Росса 1984 года.
 «Протокол» — название программы «Чрезвычайное происшествие» на НТВ с января по август 2004 года.
 Протоколы сионских мудрецов — сборник текстов, в которых якобы излагаются планы завоевания евреями мирового господства.